Социјалистичка партија се може односити на:

 Социјалистичка партија, опште значење
 Социјалистичка партија Србије, политичка странка у Србији
 Социјалистичка партија (Република Српска), политичка странка у Републици Српској
 Социјалистичка партија (Француска), политичка странка у Француској
 Социјалистичка партија (Италија), 
 Социјалистичка партија (Португалија), 
 Социјалистичка партија (Румунија)